

Persone 
 Antonio Loperfido (Matera, 1859 – Campodoro, 1938) – ingegnere, geografo e geodeta italiano
 Francesco Loperfido – politico italiano
 Luigi Loperfido (Matera, 1877 – Matera, 1959) –  sindacalista, artista e predicatore italiano